Chiazma (genetyka)
 Chiazma (anatomia)